Corralón puede referirse a:

 Corralón, edificación.
 Corralón, denominación que se le dio a la restricción bancaria que en Argentina impidió la extracción de depósitos y forzó su conversión a pesos.

Lugares 
En España
 Corralón, localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.
 El Corralón, localidad del municipio de Langreo, en la provincia de Asturias.
 El Corralón, localidad del municipio de San Martín del Rey Aurelio, en la provincia de Asturias.